En stamledning kan avse:

 Stamnät (el) –  ett landsomfattande nät av kraftledningar 
 Stamledning (täckdikning) – huvudledningen i ett täckdikessystem

Se även 
 Stamnät